Il doppio del torneo di tennis Almaty Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Krasnorutskiy e Denys Molčanov che hanno battuto in finale Syrym Abdukhalikov e Alex Bogomolov, Jr. 3-6, 6-3, [10-2].

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
 Serhij Bubka /  Michail Elgin (semifinali)

 Denis Istomin /  Aleksej Kedrjuk (primo turno)
 Alexander Krasnorutskiy /  Denys Molčanov (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Almaty Cup 2008